Винине могу да буду:
 Винине (Триљ), насеље града Триља, Република Хрватска; 
 Винине (Неум), насељено место у саставу општине Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;